Özdil ist ein türkischer männlicher Vorname türkischer und persischer Herkunft mit der Bedeutung „herzlich, innig“; „aufrichtig befreundet“, der überwiegend als Familienname auftritt. Der Name ist gebildet aus den Elementen Öz (türkisch) und dil (persisch).

Namensträger

Familienname 
 Ali Özgür Özdil (* 1969), türkischer Islamwissenschaftler und Religionspädagoge
 Bülent Özdil (* 1981), deutscher Schauspieler
 Levent Özdil (* 1976), deutscher Schauspieler
 Özlem Özdil (* 1979), türkisch-alevitische Sängerin

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Doppelname (Vorname)
Familienname
Türkischer Personenname